Douglas Grolli (1989) – calciatore brasiliano
 Elio Grolli (1913-2001) – allenatore di calcio e calciatore italiano